Diiodpropan ist der Name von vier isomeren chemischen Verbindungen mit der Summenformel C3H6I2.

 1,1-Diiodpropan
 1,2-Diiodpropan
 1,3-Diiodpropan
 2,2-Diiodpropan